Clemente Althaus de Hesse-Philippsthal (París, 17 de enero de 1790 - Junín, 13 de enero de 1836) fue un militar alemán que participó en la Guerra de Independencia del Perú.

Biografía 
Nació en París a pesar de que en ciertos documentos figura como nacido en Bückeburg, Hannover, dentro de un matrimonio morganático entre Clemente Augusto von Kaas, barón de Althaus, y la princesa Juliana de Hesse-Philippsthal, hija del landgrave Wilhelm de Hessen-Philippsthal. Su padre era Chambelán de la corte y su madre, viuda de Felipe II Ernesto de Schaumburg-Lippe, era regente en nombre de su hijo, el príncipe Jorge Guillermo.

Estudió en Gërnsbach y, desde 1806, en la Universidad de Heidelberg, donde fue miembro de las asociaciones estudiantiles "Corps Guestphalia" y "Corps Hannovera". En 1811, se trasladó a la Universidad de Gotinga, donde entró en el "Corps Hannover".

Vida pública 
Al año siguiente, en el otoño de 1812, se unió a los Cazadores del conde Friedrich von Kielmannsegg y, en 1813, como cazador de la King's German Legion, combatió contra Napoleón en la Guerra de la Sexta Coalición, llegando a participar en la Batalla de Waterloo bajo las órdenes del Duque de Wellington, de quien fue ayudante de campo. Se retiró con el grado de capitán.

En 1819, con la ebullición de las ideas libertarias se trasladó a Buenos Aires e ingresó al Cuerpo de Ingenieros con el grado de sargento. Al año siguiente, se une a la Expedición Libertadora del Perú bajo las órdenes del general José de San Martín.

Falleció en sus propiedades de Concepción, departamento de Junín, el 13 de enero de 1836. En el Cementerio General de Lima, su hija levantó un monumento en su honor como cenotafio.

Árbol genealógico

Referencias 
 Félipe Alberto Barreda: Al servicio del Perú: general Clemente de Althaus, Lumen, 1958
 
 
 
 

Nacidos en París
Althaus (familia)
Alumnado de la Universidad de Heidelberg
Alumnado de la Universidad de Gotinga
Militares de Alemania del siglo XIX
Genearcas de Perú
Sepultados en el Cementerio Presbítero Maestro
Emigrantes alemanes hacia Perú